Niefang steht für:

 Niefang (Acam), Ort und ein Verwaltungsbezirk in Äquatorialguinea
 Niefang (Centro Sur), Ort im Hinterland der Provinz Centro Sur, Äquatorialguinea 
 Niefang (Distrito), Ort und ein Verwaltungsbezirk in Äquatorialguinea
 Niefang (Evinayong), Ort in der Provinz Centro Sur in Äquatorialguinea
 Niefang (Kinding), Gemeindeteil des Marktes Kinding im oberbayerischen Landkreis Eichstätt
 Niefang (Litoral), Ort in der Provinz Litoral, Äquatorialguinea